Alca, gènere actualment monotípic d'aus caradriformes, vegeu Alca torda
 ALCA o Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques, acord proposat per a reduir o eliminar les barreres comercials entre les nacions de l'hemisferi occidental
 Districte d'Alca, divisió administrativa del Perú